Metropolitan Tower ist der Name folgender Bauwerke:

 Metropolitan Tower (Chicago), Gebäude in Chicago, Illinois
 Metropolitan Tower (New York), Gebäude in Manhattan, New York City
 Metropolitan Tower (Youngstown), Gebäude in Youngstown, Ohio

Siehe auch:
 Metropolitan Life Tower, Wolkenkratzer in Manhattan, New York City
 Metropolitan National Bank Tower, Wolkenkratzer in Little Rock, Arkansas